Клавдий Сафонович Великанов (11 августа 1906 — 24 марта 1987) — советский хирург. В годы Советско-финской и Великой Отечественных войн — ведущий хирург полевых госпиталей. После войны — ведущий хирург городской больницы Каменец-Подольского. Заслуженный врач Украинской ССР.

Биография 
Родился 11 августа 1906 года в станице Обливской ныне Ростовской области в семье портного, русский.

В 1924 году окончил среднюю школу, а в 1930 году — Саратовский медицинский институт.

Работал в Сталинграде в здравпункте тракторного завода, затем бортхирургом на местной автосанитарной станции, был ассистентом факультетской хирургической клиники медицинского института.

В РККА с 1940 года. Участвовал в войне с финнами, командир хирургического взвода медсанбата под Ленинградом.
Операционно-перевязочный блок действовал круглосуточно. Где только не приходилось работать: в полуразрушенных домах, под грохот снарядов, а чаще всего в брезентовых палатках — операционных, занесенных снегом и замаскированных в лесах.

После окончания войны — заведующий хирургическим отделением корпусного госпиталя в городе Ковель на Волыни.

Великая Отечественная война 
С первого же дня войны — на Юго-Западном фронте. Возле Пирятина госпиталь, в котором служил Великанов, попал в окружение.

С 21 октября 1941 года работал в подпольном госпитале на территории занятой противником:

Вся организация подпольного госпиталя и оперирования раненых лежало на моих плечах. Пришлось в примитивном помещении делать разнообразные операции вплоть до ампутирование конечностей. Потом перешли в село Лука, что за 12 километров от Лохвицы, где был создан госпиталь, в котором оперировали раненых партизан.

С освобождением 13 сентября 1943 года города Лохвицы Клавдий Великанов после проверки органами контрразведки назначают ведущим хирургом госпиталя Хирургического Полевого Подвижного госпиталя № 5230, затем № 2236.

Великанов вспоминал: «Оперировали днём и ночью. Часто из-за наплыва раненных засыпали, стоя со скальпелем в руках».

За время работы в госпитале, за девять месяцев — с октября 1943 по август 1944 года:
показал себя как высоко квалифицированный специалист … через его руки прошло 25 000 раненых и больных … было оперировано им лично 1978 раненых бойцов и офицеров Красной Армии, из них 973 сложных операций … за время работы в госпитале имел нагрузку до 1000 % …проводит большую работу по подготовке кадров: подготовил двух врачей, семь сестёр …

Награждён двумя орденами Красной Звезды (20.09.1944, 18.05.1945) и Отечественной войны 2-степени (1985).

После войны 
С 1946 года, в течение 40 лет, жил в городе Каменец-Подольский.

Работал ведущим хирургом в областном госпитале инвалидов Великой Отечественной войны, ежегодно проводил тысячи операций инвалидам и участникам войны, постоянно осваивая новые способы операций и методы обезболивания.

Работал консультантом-хирургом туберкулёзного госпиталя для инвалидов войны. После стажировки у Николая Амосова первым в Хмельницкой области стал проводить операции на лёгких по поводу нагноительных заболеваний и туберкулёза.

В 1958 году, первым в области, провёл операцию на сердце.

В 1962 году, после объединения госпиталя с городской больницей, возглавил в ней хирургическое отделение, а в 1968—1978 годах — ортопедо-травмотологическое отделение.

14 лет преподавал хирургию в Каменец-Подольском медицинском училище. В течение 20 лет руководил Научным Обществом медиков города.

В 1961 году избирался депутатом Хмельницкого областного совета где возглавлял комиссию по вопросам здравоохранения.

Умер 24 марта 1987 года. Похоронен на почётной аллее нового городского кладбища.

Награды 
 Два ордена Красной Звезды (1944, 1945) и орден Отечественной войны 2-степени (1985).
 Орден Трудового Красного Знамени (1961), звание «Заслуженный врач Украинской ССР» (1957).

Память 
В 1993 году его именем названа улица в Каменец-Подольском, где в доме № 24 он жил.

Примечания

Литература 
 Клавдий Сафонович Великанов // Эдуард Сикора. Лица Каменец-Подольского . — 2010. — 700 с. — С. 605—606.
 Будзей Олег. Клавдій Веліканов: Ім’я на мапі міста  // Газета «Подолянин» № 1 за 5 января 2007 года — С. 5.
 Евгений Мазурик. Хирург Великанов — человек большой судьбы. (в книге очерков о медицине Каменец-Подольского и Хмельницкой области, 1999).
 ОБД «Подвиг народа»

Ссылки 
 Муза Гончарова. Память, или о чём молчат фронтовые письма 
 Л. Литвиненко. Мои дороги через войну и мир 

Выпускники Саратовского медицинского университета
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Медики Великой Отечественной войны
Хирурги СССР